Шне́йдеров, ж. р. Шне́йдерова — фамилия. Происходит от шнейдер (нем. Schneider и идиш שנײַדער) — портной.

Мужчины 
 Шнейдеров, Виталий Семёнович (1938—2009) — российский учёный, писатель.
 Шнейдеров, Владимир Адольфович (1900—1973) — советский путешественник, режиссёр, телеведущий.
 Шнейдеров, Давид Алексеевич (род. 1957) — советский и российский режиссёр, теле- и радиоведущий, педагог, киножурналист.
 Шнейдеров, Моисей Абрамович (1915—1985) — советский кинооператор, сценарист и режиссёр.

Женщины 
 Шнейдерова, Наталия Евгеньевна (род. 1978) — российский теле- и кинопродюсер.

См. также 
 Шнайдер